Свинарчу́к — фамилия украинского происхождения.

Известные носители:
 Свинарчук, Николай Давыдович (1918—1983) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Свинарчук, Евгений Григорьевич (1941—2018) — советский и украинский дипломат и государственный деятель.
 Дзвонарчук, Агнесса Владимировна (род. 1941) — советская и украинская театральная актриса и педагог. Народная артистка Украины (1997). Настоящая фамилия — Свинарчук.
 Гладковский, Олег Владимирович (род. 1970) — украинский предприниматель и политический деятель. До 2014 года носил фамилию Свинарчук.